ganek – jednostka miary
 ganek – element budynku
 Ganek – jedna z turni w masywie Trzech Koron w Pieninach
 Ganek – szczyt w Tatrach Wysokich